Равен — село:
 в Болгарии:
 Равен — в Кырджалийской области (община Момчилград);
 в Республике Македонии
 Равен — в общине Гостивар.